Шторков (,  луж. Storkow) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Занимает площадь 179,96 км². Официальный код — 12 0 67 481.

Город подразделяется на 13 городских районов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга